Hof van Eden - het (aardse) paradijs;
 Eden (rivier) - een rivier in het noordwesten van Engeland;
 Eden (Cumbria) - een district in Engeland vernoemd naar de rivier Eden;
 Eden (district) - een district in Zuid-Afrika;
 Eden (Israëlische band) - een Israëlische band;
 Eden (Belgische band) - een Belgische rockgroep
 Eden (lied van Hooverphonic) - een nummer van de Belgische symfonische muziekgroep Hooverphonic
 Eden (boek) - een boek van Stanisław Lem;
 Eden Project - een botanische tuin in Cornwall;
 Eden Park - een stadion in Auckland, Nieuw-Zeeland;
 Fortuna arena (oorspronkelijk Stadion Eden en later nog Eden Aréna) - een voetbalstadion in Praag, Tsjechië
 Eden (restaurant) - een restaurant met Michelinster in Valkenswaard

Plaatsen in de Verenigde Staten 
 Eden (Idaho)
 Eden (Maryland)
 Eden (Mississippi)
 Eden (New York)
 Eden (North Carolina)
 Eden (South Dakota)
 Eden (Texas)
 Eden (Wisconsin)
 Eden (Wyoming)

Films 
 Eden (1996) - film van Howard Goldberg
 Eden (2001) - film van Amos Gitai
 Eden (2002) - animatiefilm van Andrzej Czeczot
 Eden (2006) - film van Michael Hofmann
 Eden (2014) - Franse film uit 2014
 Eden (2015) - film van Shyam Madiraju
 Eden (2020) - film van Ágnes Kocsis

Televisieseries 
 Eden (televisieserie, 1993) - Amerikaanse tv-serie
 Eden (televisieserie, 2021) - Australische dramaserie
 Eden (animatieserie, 2021) - Amerikaans-Japanse animatieserie voor Netflix

Personen met voornaam Eden 
 Eden Hazard - Belgisch voetballer
 Eden Natan-Zada - Israëlisch militair
 Edén Pastora - Nicaraguaans guerillacommandant en politicus
 Eden Phillpotts - Engels schrijver

Personen met achternaam Eden 
 Anthony Eden - een Brits politicus
 Barbara Eden - Amerikaans actrice
 Frederik van Eeden (schrijver) - Nederlands schrijver
 Frederik Willem van Eeden - Nederlands plantkundige, vader van de schrijver
 Jaap Eden - Nederlands schaatser
 Richard Eden (acteur) - Amerikaans acteur
 Richard Eden (schrijver) - Engels schrijver

Zie ook 
 Eed (meervoud: eden)